Подунавска окружна лига је једна од 31 Окружних лига у фудбалу. Окружне лиге су пети ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Подунавско-шумадијска зона, a нижи Јасеничка општинска лига, Општинска лига Велика Плана и Градска лига Смедерево група Морава и Шумадија.

Победници свих првенстава

Клубови у сезони 2014/15.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт „Подунавске окружне лиге“ www.fspo.co.rs 
 Резултати и табеле „Подунавске окружне лиге“ www.srbijasport.net 

Фудбалске лиге у Србији